Flatavatten kan syfta på:
Flatavatten (Östads socken, Västergötland, vid Klevsjön), sjö i Lerums kommun,  (4,3 ha)
Flatavatten (Östads socken, Västergötland, vid Alefjäll), sjö i Lerums kommun,  (5,12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn